

Animali
Saiga (zoologia) – genere di ruminanti della famiglia dei Bovidae

Armi

Saiga (fucile) – carabina da caccia, derivata dal kalashinikov
Saiga-12 – fucile a canna liscia derivata dal kalashinikov

Aziende

SAIGA – Acronimo di Società Agricola Italiana Gomma Autarchica

Intrattenimento

Tatsumi Saiga – personaggio di Speed Grapher
Mitsuki Saiga – doppiatrice giapponese